Western University steht für:
University of Western Ontario, Universität in London, Ontario, Kanada
Western University of Health Sciences, private Graduiertenschule in Pomona, Kalifornien, USA
Western University (Kansas), ein ehemaliges College für Schwarze (1865–1943)
Western University of Pennsylvania, ehemaliger Name der University of Pittsburgh von 1819 bis 1908